Aleksandra L'vovna Sokolovskaja – politica e rivoluzionaria russa di origine ucraina, prima moglie di Lev Trockij
 Irina Sokolovskaja – ex cestista russa
 Jelena Sokolovskaja – compositrice israeliana

Pagine correlate 
 Sokolov (disambigua)